Флаг муниципального образования Поддо́рский муниципальный район Новгородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 декабря 2010 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением сторон 2:3, в центре флага голубая в 1/5 ширины полоса, на которой размещены один под другим три бело-серых стилизованных источника. В углах полотнища 4 красных пламени».

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Поддорского района в белом, голубом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле лазоревый столб, обременённый тремя серебряными пряжками в виде вздымающихся навстречу друг другу волн, и сопровождаемый по сторонам четырьмя червлёными пламенами (по одному в каждом углу)».

Символика 
На голубой части полотнища изображены стилизованные источники, которые в районе действительно имеются, два из которых считаются святыми. Голубой цвет (лазурь) символизирует великодушие, честность, безупречность, верность.

В белой части полотнища размещены четыре пламени. Белый цвет (серебро) — символизирует чистоту, невинность, правдивость, а четыре пламени говорят о том, что в годы войны население района невинно и жестоко пострадала от оккупантов, в том числе было сожжено.

Примечания

Ссылки 
 Положение о Гербе и Флаге Поддорского муниципального района

Поддорский район